A hűbéres  kártyajátékhoz minimum három fő szükséges, de hat vagy több emberrel igazán élvezetes. A játékhoz francia kártya ajánlott, mégpedig annyi teljes pakli, hogy az összes lap kiosztása után minden játékosnak legalább 12 lapja legyen. Paklinként három joker.

A kezdő/király lerak valahány egyforma értékű lapot. Például bejelenti: négy négyes. Ezt kiteheti 4 db négyesből vagy 1 db joker/2 és három négyes. A 2 joker és 2 négyes nem érvényes kombináció, a csoportképzés szabálya az, hogy a jokereknél mindig többnek kell lennie a természetes lapnak, egyforma számuk sem lehet. Öt négyesnél a maximális joker/2 szám 2 darab.

Lapok rangsorrendje: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A. A szín nem számít. Terminátor lapok: 2, joker. A 2-es itt jokernek számít. 

A következő, jobbra ülő játékos 
 vagy passzol, 
 vagy lerak ugyanannyi egyforma lapot, a csoportképzés szabályának betartásával, de ezek értéke mindig nagyobb kell hogy legyen, mint a legfelül lévő lapoké
 terminál: megfelelő számú joker/2, lázadás esetén 3-as letételével a központi kupac "kimegy a játékból" oldalra kerül, a játékos tetszés szerinti kombinációval kezd
 körpassz esetén a játékos tetszés szerinti kombinációt lerak. (Az a körpassz, ha a játékos letett kártyájára mindenki sorban passzolt.)
 
A játék célja, hogy az embernek elfogyjon a kezéből a lap. Akinek elsőnek fogy el, az lesz a király, a második a herceg/miniszter, a harmadik a nemes. A legutolsó három játékos a paraszt vagy mocsár, aki ezek közül egyik sem, az polgár lesz. Az első játék után a játékosok felkelnek a helyükről, és a szerzett rangsorrendjük szerinti helyre ülnek. Az asztalfőre ül a király, tőle jobbra a herceg és így tovább. A király oszt, kiosztja az összes lapot.

Adózás

A király mellett balra van az utolsó paraszt/mocsár, akinek osztás után a három legerősebb lapját képpel lefele át kell adnia a királynak, általában a "költsed gyógyszerre" jókívánság kíséretében. A herceg a következő paraszt/mocsártól (aki a királytól balra a második helyen ül) két lapot kap, a nemes attól aki a királytól balra a harmadik helyen ül, egyet. A király felveszi az adót, majd három tetszése szerinti lapot ad vissza a mocsár/parasztnak, ez a visszajuttatás, a herceg/miniszter és a nemes ugyanígy, annyi lapot ad vissza a vonatkozó játékosnak, amennyit kapott. Polgárok nem adóznak.

A játék ugyanúgy folyik, mint a helykiosztó játék esetén, a király kezd a csoportképzési szabályok betartásával, tetszőleges kombinációval.

A következő játékos 
 vagy passzol, 
 vagy lerak ugyanannyi egyforma lapot, a csoportképzés szabályának betartásával, de ezek értéke mindig nagyobb kell hogy legyen, mint a legfelül lévő lapoké
 terminál: megfelelő számú joker/2, lázadás esetén 3-as letételével a központi kupac "kimegy a játékból" oldalra kerül, a játékos tetszés szerinti kombinációval kezd
 körpassz esetén a kupac "kimegy a játékból", a játékos tetszés szerinti kombinációt lerak. (Az a körpassz, ha a játékos letett kártyájára mindenki sorban passzolt.)
 Az a játékos, aki paraszt/mocsár, lázadhat. Bejelenti, hogy Parasztlázadás!, vagy akinek a paraszt szó sérti az önérzetét, az azt, hogy Mocsárlázadás! vagy Forradalom! Ekkor a rangsorrend és a sorrend is megfordul. Tehát nem jobbról balra következnek a játékosok, hanem mindig a balra ülő a következő. Csak a három paraszt/mocsár lázadhat.

Lapok lázadási rangsorrendje: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2. A szín nem számít. Terminátor lapok: 3, joker. A 3-as itt nem számít jokernek, és a 2 sem.

Forrás 
 https://gremlin.hu/jatekok/huberes

Kártyajátékok